A delegálás a számítástechnikában vagy a számítógépes programozásban általában arra utal, hogy egy entitás átad valamit egy másik entitásnak. Továbbá utal még ezen entitások kapcsolatainak a különféle formáira. Ezeket tartalmazzák:

 Delegálás (objektumorientált programozásban), az egyik objektum tagjának (a fogadó) a kiértékelése, ami összefüggésben van az eredeti objektummal (a feladóval).
 Delegációminta, egy programtervezési minta ami megvalósítja a delegációt.
 Továbbítás (objektum-orientált programozásban), gyakran zavaros lehet ez a technika, úgy használjuk, hogy a küldő objektum egy másik objektum megfelelő tagját használja anélkül, hogy a fogadó objektum tudna az eredeti küldő objektum létezéséről.
 Objektumok összesítése, az egyik objektum általános kifejezése egy másik felhasználásával.
 Delegálás (számítógépes biztonság): egy felhasználó vagy folyamat, lehetővé teszi egy másik felhasználónak vagy folyamatnak, hogy a saját hitelesítő adatait vagy engedélyeit felhasználja.
 Delegált (CLI), egy formája a típus-biztonságos mutatónak, amelyet a Common Language Infrastructure (CLI) használ, meghatározva egyaránt a hívás módját, és opcionálisan egy objektumot is, amelyen keresztül a metódus meghívható.

Források

Fordítás 

 

Objektumorientált programozás